Ženská dvouhra ECM Prague Open 2010 probíhala okolo poloviny července 2010. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje hraného na štvanické antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Rakušanka Sybille Bammerová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala sedmá nasazená Maďarka Ágnes Szávayová, jež ve finále zdolala českou turnajovou osmičku Barboru Záhlavovou-Strýcovou po třísetovém průběhu 6–2, 1–6 a 6–2. V probíhající sezóně si po týden starém triumfu na Budapest Grand Prix připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo její pátý a poslední singlový titul na okruhu WTA Tour. 24letá Záhlavová-Strýcová odehrála v této úrovni tenisu první finále dvouhry. Bodový zisk ji premiérově posunul do elitní světové padesátky, na 39. místo žebříčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Prague Open
WTA Tour 2010
Tenis v Česku v roce 2010